Sieben Tage steht für:
 Sieben Tage (Film), deutscher Fernsehfilm von Petra K. Wagner (2009)
 Sieben Tage im Mai, US-amerikanischer Film von John Frankenheimer (1964)
 Sieben Tage Frist, deutscher Film von Alfred Vohrer (1969)
 Sieben Tage Sonntag, deutscher Film von Niels Laupert (2007)
 Sieben Tage (Zeitschrift), deutsche Zeitung, publiziert von 1931 bis 1939 in Berlin

Siehe auch:
 Denguefieber (Sieben-Tage-Fieber)
 Seven Days
 Sieben-Tage-Schlacht
 Siebentagekrieg
 7 Tage